Aquaria — компьютерная игра в жанре двухмерного скроллера, созданная независимым разработчиком Bit Blot. Релиз состоялся 7 декабря 2007 года, после двух лет разработки. Доработанная версия игры появилась в цифровой продаже через Steam 15 декабря 2008 года. Альбом саундтреков к игре был выпущен 14 ноября 2009 года. Полностью переведенная и озвученная русская версия игры появилась в продаже 26 февраля 2010 года. Локализацией на территории России занималась компания Snowball Studios.

Игровой мир и сюжет 

Главная героиня игры — амфибия Найя, исследующая огромный подводный мир Акварии. Путешествуя, она узнает и об истории мира, и о собственном прошлом. Хищные чудовища поджидают беззащитную жертву, проклятые боги притаились в заброшенных храмах, а покинутые подводные города ждут возвращения своих обитателей.

Найе предстоит разгадать тайны исчезнувшего народа, некогда населявшего мир Акварии, встретить жрецов таинственного культа, сразиться с чудовищами из морских глубин и познакомиться поближе с жестокими и прекрасными морскими богами Акварии.

В самом начале игры - предыстория. Дворец в небе попадает под метеоритный дождь. На экране появляется ребенок, бегущий по мосту. Однако вскоре рядом с ним падает метеорит, и мост обрушивается. Слышны всплески воды, мальчик тонет, экран темнеет.

В течение игрового процесса Найя путешествует по Акварии, сражаясь с монстрами. Она может принимает различные формы, каждая из которых имеет свои преимущества. Только собрав все эти обличия можно победить финального босса.

Также есть версия игры для IPad и бонус "Angry Li", в котором Ли в батискафе плывёт через препятствия, чтобы освободить Найю. Пройти этот эпизод без повреждений очень сложно.

Игровой процесс 
Игроку предстоит искать секретные проходы и потайные локации, собирать древние артефакты и узнавать историю Акварии.

Игровой процесс сосредоточен на комбинации плавания и пения, которыми Найя взаимодействует с миром. Так она может смещать камни, растения и животных, менять собственную форму. В других обличьях прежде беззащитная амфибия  может поражать врагов волшебными снарядами, преодолевать опасные участки пути, лечиться и решать многочисленные загадки.

Оценки прессы 

Сайт Absolute Games довольно высоко оценил игру, выставив ей оценку в 88 %. «Стильная графика, ненавязчивая музыка и драматичный сюжет затягивают бесповоротно. Не вынырнуть. Потрясающая гармония внешности и содержания», — заявили рецензенты.

Журнал «Игромания» оценил игру в 75 % и заявил, что «Прелесть Aquaria в том, что она не устает вводить в игру все новые элементы. Пейзаж постоянно меняется, игра убедительно развивает собственную мифологию, и вас постепенно затягивает».

В рецензии на игру от сайта Gamecritics.com был положительно описан «простой и элегантный» геймплей, а также общее высокое качество игры. «Очарование и стиль этой игры захватили меня с первых минут… Глубокий смысл, вызов игроку — и настоящая душевность».

Портирование 
Портированная на iOS версия Aquaria вышла 3 ноября 2011 года.

Саундтрек 

Саундтрек к игре создал один из разработчиков игры, являющийся одним из создателей студии Bit-Blot, композитор Алек Холовка () в соавторстве со своим братом Яном Холовка ().

В 2009 году саундтрек был издан на двух CD.

Список треков:

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный русский сайт
 Портал, посвящённый модификациям игры
 

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Linux
Игры для Windows
Игры для Android
Игры для macOS
Action-adventure
Инди-игры
Игры, использующие язык Lua
Победители Фестиваля независимых игр
Компьютерные игры, изданные Snowball Studios
Сайд-скроллеры
Метроидвании